Mistrzostwa Europy U-18 w Rugby 7 Mężczyzn 2017 – drugie mistrzostwa Europy U-18 w rugby 7 mężczyzn, oficjalne międzynarodowe zawody rugby 7 o zasięgu kontynentalnym organizowane przez Rugby Europe mające na celu wyłonienie najlepszej w Europie męskiej reprezentacji narodowej złożonej z zawodników do lat osiemnastu. Zostały rozegrane w formie dwóch turniejów w hierarchicznie ułożonych dywizjach w dniach 2–10 września 2017 roku w Heidelbergu i Ostrzyhomiu.

Obydwa turnieje były transmitowane w Internecie. Dwunastozespołowe zawody w niższej dywizji zostały rozegrane 2–3 września, zaś szesnastozespołowy turniej mistrzowski tydzień później. Tytuł zdobyty rok wcześniej obroniła reprezentacja Irlandii.

Championship

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Faza pucharowa

Cup + Plate

Bowl + Shield

Klasyfikacja końcowa

Trophy

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Faza pucharowa

Cup + Plate

Bowl

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Strona Rugby Europe 

2017
2017 w rugby union
2017 w Niemczech
2017 na Węgrzech
Rugby union w Niemczech
Rugby union na Węgrzech
Heidelberg
Ostrzyhom